Элий Паулин ():

 Элий Паулин (II век) — предположительно командующий вспомогательной когортой (auxilia cohors) Gallorum II в Мезии
 Элий Паулин (III—IV век) — викарий (vicariam praefeciuram agentis) Африки при Константине I